W & W-serien, bokserie utgiven av Wahlström & Widstrand på 1960- och 1970-talet och även 1980-1990-talet. I serien ingår både skönlitteratur och facklitteratur.

Bokserier
Svenskspråkig facklitteratur
Svenskspråkig skönlitteratur